Bonellia är ett släkte av skedmaskar som beskrevs av Rolando 1821. Bonellia ingår i familjen Bonelliidae.

Bonellia utmärks genom sin stora olikhet mellan hanar och honor. Hos Bonellia viridis är honan av betydande storlek, cylinderlik med en mycket lång, i ändan tvågrenad rännformig snabel. Hannen, som blir könsmogen på larvstadiet är bara 1-2 millimeter och liknaer en liten virvelmask. Den saknar mun och analöppning och lever parasitiskt i honans livmoder. De könsbestämmande faktorerna är också speciella. Om larverna under en längre tid behåller sitt fria levnadssätt innan de sjunker till botten, utvecklas de till honor. Om de däremot sätter sig fast på en honas snabel, börjar de utvecklas till hannar, vandrar därefter ned i svalget och slutligen som färdiga hannar in i honans livmoder. Om de efter en tid lossar från en hona, uppstår hermafroditer.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skedmaskar
Bonellia